Ball Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Ball Butte (Idaho)
 Ball Butte (Oregon)

Siehe auch:
 Bell Butte